Заворичі:
 Заворичі — село в Україні, Київська область
 Заворичі — станція Південно-Західної залізниці